Rudno ist der Name von 14 polnischen Ortschaften:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rudno (Ostróda) (ehemals Rauden, Kreis Osterode/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Rudno (Wołsztyn) (ehemals Ruden)
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Rudno (Krzeszowice)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Rudno (Nowa Sól) (ehemals Rauden, Kreis Freystadt)
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Rudno (Michów)
 Rudno (Milanów)
 Rudno (Żmudz)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Rudno (Borkowice)
 Rudno (Kołbiel)
 Rudno (Dobre)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Rudno (Wołów)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Rudno (Pelplin) (ehemals Rauden, Kreis Dirschau)
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Rudno (Rudziniec)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Rudno (Tychowo) (ehemals Rauden, Kreis Belgard)

sowie der slowakischen Ortschaften:
 Rudno (Slowakei)
 ehemaliger Name von Nitrianske Rudno

Rudno ist auch der ehemalige polnische und russische Name des ukrainischen Ortes Rudne.